DreamWorks puede hacer referencia a:

 DreamWorks Pictures, estudio de cine estadounidense de Amblin Partners. 
 DreamWorks Records, extinto sello discográfico del grupo.
 DreamWorks Television,  extinta productora de series de televisión del grupo, fusionada con Amblin Television.
 DreamWorks Animation, estudio de animación estadounidense, subsidiaria de NBCUniversal, anteriormente división de DreaWorks Pictures.
 DreamWorks Animation Television, productora de series animadas estadounidense.
 DreamWorks Classics, subsidiaria que administra bibliotecas y personajes adquiridos.
 DreamWorks Interactive, desarrolladora de videojuegos, posteriormente adquirida por Electronic Arts.